Dobroszyce (plaats), plaats in Polen
 Dobroszyce (gemeente), gemeente in Polen